Vila Diva' pode ser:
 Vila Diva, bairro paulistano localizado no distrito da Água Rasa;
 Vila Diva, bairro paulistano localizado no distrito do Limão.

Desambiguação